John Slattery (acteur) : Amerikaans acteur
 John Slattery (backgammonspeler) : Schots backgammonspeler, werd Europees kampioen in 2003